Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 in England. Dänemark nahm außer 1987 an allen Endrunden teil, konnte aber 2017 erstmals das Finale erreichen, das mit 2:4 gegen die Gastgeberinnen verloren wurde.

Qualifikation 
Dänemark wurde für die Qualifikation in Gruppe B gelost und traf dabei auf Italien, Bosnien-Herzegowina, Israel, Malta und Georgien. Die Däninnen begannen im Herbst 2019 mit fünf Siegen ohne Gegentor, darunter ein 14:0 gegen Georgien, womit sie nur ein Tor unter ihrem Rekordsieg aus dem Jahr 2009 gegen den gleichen Gegner blieben. Beim Algarve-Cup 2020, der auch zur Vorbereitung auf die nächsten Qualifikationsspiele dienen sollte, verloren sie dann das erste Spiel gegen Norwegen, konnten aber anschließend gegen Schweden und Belgien gewinnen. Im April 2020 sollte es dann eigentlich mit der Qualifikation weitergehen. Die COVID-19-Pandemie warf den Spielplan aber durcheinander, so dass es erst im September – nun aber ohne Zuschauer – weiterging. Unbeeindruckt von der langen Pause ließen sie dann drei weitere Siege ohne Gegentor folgen, wodurch ihnen schon mindestens Platz 2 in der Gruppe sicher war, ehe sie zum ersten Spiel auf die ebenfalls noch verlustpunktfreien Italienerinnen trafen, die seit 5 Jahren kein Heimspiel mehr verloren hatten. Mit 3:1 setzten sich die Däninnen durch und waren damit mindestens einer der drei besten direkt für die Endrunde qualifizierten Gruppenzweiten und konnten von den Italienerinnen nur noch durch eine Heimniederlage mit drei Toren Unterschied von Platz 1 verdrängt werden, wenn diese zudem ihr letztes noch nicht terminiertes Spiel gegen Israel gewinnen würden. Durch ein torloses Remis im letzten Spiel gegen Italien sicherten sich die Däninnen aber auch den Gruppensieg. Dabei kam Torhüterin Lene Christensen zu ihrem ersten Länderspieleinsatz, nachdem Stammtorhüterin Katrine Louise Abel positiv auf COVID-19 getestet wurde. Weitere Spielerinnen kamen in den Qualifikationsspielen nicht erstmals zum Einsatz.

Insgesamt wurden 24 Spielerinnen eingesetzt, von denen Nanna Christiansen (davon neunmal als Einwechselspielerin), Kapitänin Pernille Harder, Sanne Troelsgaard Nielsen,  Nicoline Sørensen und Sofie Svava alle zehn Spiele mitmachten. Je einmal fehlten Stine Larsen,  Nadia Nadim (beide fehlten im letzten Spiel nach positivem COVID-19-Test) und Rikke Læntver Sevecke.

Nanna Christiansen bestritt beim 2:0-Auswärtssieg gegen Georgien ihr 100. und Sanne Troelsgaard Nielsen im letzten Gruppenspiel ihr 150. Länderspiel. Nadia Nadim war mit neun von der UEFA gezählten Toren beste Torschützin der Däninnen. Es folgen Harder mit acht und Sanne Troelsgaard Nielsen sowie Stine Larsen mit je sechs Toren.

Tabelle

Vorbereitung 

Zwischen dem Ende der Qualifikation und dem Beginn der EM-Endrunde liegen diesmal aufgrund der Verschiebung der Endrunde aufgrund der COVID-19-Pandemie knapp 19 Monate. In diese Zeit fiel der Beginn der Qualifikation für die WM 2023, die nach der EM abgeschlossen wird.

Im Jahr der EM-Endrunde fanden bisher folgende Spiele statt, bzw. sind/waren geplant:

Kader 
Am 31. Mai wurden 22 Spielerinnen für die Vorbereitung und das Testspiel gegen Österreich am 12. Juni 2022 nominiert. Spielerinnen, die bei Vereinen in Norwegen (z. B. Janni Thomsen und Kathrine Larsen), Schweden (z. B. Katrine Veje und Stine Larsen) und den USA (z. B. Nadia Nadim, allerdings nach Kreuzbandriss im September evtl. noch nicht wieder einsetzbar) spielen, konnten noch nicht nominiert werden, da dort die Saison noch läuft. Am 16. Juni wurde der Kader für die EM-Endrunde benannt. Aus dem Vorbereitungskader fielen Torhüterin Alberte Vingum Andersen, die Abwehrspielerinnen Emma Skou Færge und Matilde Lundorf, die Mittelfeldspielerinnen Emma Snerle, Sarah Katrine Thygesen und Signe Carstens sowie die Angreiferinnen Caroline Møller,  Cecilie Fløe Nielsen und Olivia Holdt heraus. Nachnominiert wurden Torhüterin Lene Christensen, die Abwehrspielerinnen Katrine Veje,  Luna Gevitz und Stine Ballisager Pedersen, die Mittelfeldspielerinnen Janni Thomsen und Sofie Bredgaard sowie die Angreiferinnen Mille Gejl, Nadia Nadim und Stine Larsen.

Anmerkung: Die Spielpositionen entsprechen den Angaben des dänischen Verbandes, die UEFA ordnet die Spielerinnen teilweise anders ein.

Endrunde 

Bei der Auslosung am 28. Oktober 2021 wurde Dänemark in die Gruppe mit Deutschland, Spanien und Finnland gelost. Die Bilanz gegen Deutschland ist mit sechs Siegen, vier Remis und 12 Niederlagen negativ. Das letzte Spiel, im Viertelfinale der letzten EM konnten die Däninnen gewinnen. Finnland ist dritthäufigster Gegner der Däninnen. Von 38 Spielen wurden 28 gewonnen, sechs endeten remis und vier wurden verloren, zuletzt bei der EM 2009. Gegen Spanien wurde nur das bisher letzte Spiel verloren, davor gab es neun Siege und drei Remis.

Gruppenspiele 

|}

|}

Einzelnachweise und Fußnoten 

Dänemark
2022 Frauen